Приз Сюзанны Бьянкетти () — это французская награда Общества драматургов и театральных композиторов (), которая ежегодно вручается с 1937 года самой многообещающей молодой актрисе.

История 
Приз был создан сценаристом и актёром Рене Жанном ( 1887—1969), который в то время был директором Учреждения кинематографии вооружённых сил () в память о своей жене, умершей в 1936 году в возрасте 47 лет.

Первый «Приз Сюзанны Бьянкетти» был присуждён в 1937 году Жюни Астор (, 1912—1967) за её роль в фильме Club de femmes (Женский клуб). Приз представляет собой медальон с выгравированным портретом Сюзанны Бьянкетти.

Роже Дюма () является единственным мужчиной, получившим «Приз Сюзанны Бьянкетти» в 1959 году за исполнение роли в фильме Rue des prairies (Улица Прэри).

Список лауреатов (неполный)

Примечания

Ссылки 
Сайт Общества драматургов и театральных композиторов Франции () 

Кинопремии Франции